Doubs, comuna francesa
 Doubs (departamento), da França
 Rio Doubs, na Europa

Desambiguações de topônimos